Rusești se poate referi la:

 Rusești, Alba, sat în România
 Rusești, Hunedoara, sat în România
 Ruseștii Vechi, Ialoveni, sat în Republica Moldova
 Ruseștii Noi, Ialoveni, sat în Republica Moldova

Vezi și 
 Rus (dezambiguizare)
 Rusu (dezambiguizare)
 Ruseni (dezambiguizare)
 Rusănești (dezambiguizare)

Toponime românești